hrabstwo Crittenden (ang. Crittenden County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Crittenden (ang. Crittenden County) w USA, w stanie Kentucky